Boureni se poate referi la:
Localități din România:
Boureni, Dolj
Boureni (Balș), Iași
Boureni (Moțca), Iași
Boureni , jud. Suceava